Jméno a příjmení Radek Chalupa má více známých nositelů:

 Radek Chalupa (manager) (* 1968), český manažer
 Radek Chalupa (programátor) (* 1962), český programátor